Joiadá (príncipe) — príncipe aaronita
 Joiadá (contemporâneo de Acazias) — sumo sacerdote de Judá
 Joiadá (contemporâneo de Seraías) — sumo sacerdote de Israel 
 Joiadá (contemporâneo de Eliasibe) — sumo sacerdote de Israel 

Desambiguações de antropônimos